Поддубново — название нескольких населённых пунктов:
 Поддубново — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Поддубново — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Поддубново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Поддубново — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Поддубново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.